Een conche is een mengmachine voor de bereiding van chocolade.

Conche kan daarnaast ook verwijzen naar:

 Conche (plaats), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Conche (schiereiland), het schiereiland waarop dat dorp grotendeels gelegen is